Het seizoen 2003/04 van de Zaterdag Hoofdklasse C ging van start op 30 augustus 2003. De laatste speelronde was op 1 mei 2004. De Zaterdag Hoofdklasse C is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs.

Sportclub Genemuiden lost dit seizoen Harkemase Boys af als kampioen van de Hoofdklasse C. De degradanten van vorig seizoen zijn DVS '33 en Drachtster Boys. In plaats daarvan spelen dit seizoen Oranje Nassau Groningen en DOS Kampen in de Hoofdklasse C. asv Dronten speelde aan het eind van vorig seizoen promotie/degradatiewedstrijden, maar won die en bleef zo in de Hoofdklasse.

Teams

Eindstand 

1 Winnaar eerste periodetitel 
2 Winnaar tweede periodetitel 
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Nacompetitie 
In de Zaterdag eerste klasse D eindigden Excelsior '31 en HHC Hardenberg beide op 46 punten uit 22 wedstrijden. Excelsior '31 werd kampioen, nadat HHC Hardenberg in een beslissingswedstrijd met 2-1 was verslagen en daarmee promoveerde Excelsior '31 rechtstreeks naar de Hoofdklasse C, net als ONS Sneek, dat kampioen was geworden in de Zaterdag eerste klasse E.

HHC Hardenberg kon nog wel via promotie/degradatiewedstrijden promoveren naar de Hoofdklasse. Eerst moesten zij het opnemen tegen de andere periodekampioenen uit de Eerste klasse D: SVZW en DVS '33. HHC Hardenberg won beide wedstrijden (respectievelijk 5-2 en 5-3). Daarna was Flevo Boys de volgende tegenstander. Flevo Boys eindigde deze competitie in de Hoofdklasse C als twaalfde en moest daarom promotie/degradatiewedstrijden spelen. Op 29 mei 2004 won HHC Hardenberg de wedstrijd met 2-1 en promoveerde naar de Hoofdklasse, terwijl Flevo Boys degradeerde naar de Zaterdag eerste klasse klasse E.

Wedstrijdtabel 
Ter info: de thuisspelende ploeg staat in de linker kolom vermeld.

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag C